Ashburton – miasto w Devon (Anglii)
 Ashburton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Londyn, w Croydon
 Ashburton – miasto w Nowej Zelandii
 Ashburton – rzeka w Australii